Dans le légendaire de l'écrivain britannique , Elanor peut faire référence à :
 Elanor Gamegie, dite aussi Elanor la Toute-Belle, ou Elanor Belenfant, Hobbit, fille de Samsagace Gamegie.
 l'elanor une fleur de la Terre du Milieu.

Homonymes en Terre du Milieu